Il singolare del Dubai Tennis Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Ferreira era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Goran Ivanišević.

Ivanišević ha battuto in finale 6–4, 6–3 Albert Costa.

Teste di serie

  Thomas Muster (primo turno)
  Thomas Enqvist (quarti di finale)
  Jim Courier (primo turno)
  Goran Ivanišević (campione)

  Wayne Ferreira (quarti di finale)
  Marc Rosset (primo turno)
  Andrij Medvedjev (secondo turno)
  Gilbert Schaller (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Dubai Tennis Championships 1996
ATP Tour 1996